

Patronymes 
Kozakov (masculin ; ) ou Kozakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Kirill Kozakov (1962-), acteur russe de théâtre et cinéma
 Mikhaïl Kozakov (1934-2011), acteur soviétique de théâtre et cinéma

Patronyme russe